Planken heißen folgende geographischen Objekte:

 Planken, Gemeinde in Liechtenstein
 Planken (Boxberg), Wohnplatz auf der Gemarkung des Boxberger Stadtteils Schweigern, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Planken (Gemeinde Gries), Rotte in Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Planken (Sachsen-Anhalt), ein Truppenlager im Truppenübungsplatz Altmark
 Planken (Mannheim), eine Straße (Fußgängerzone) in Mannheim
 eine Sonderform des Liegestütz (Oberkörper liegt auf den Unterarmen)

Planken ist der Name folgender Personen:

 Anna Planken (* 1980), deutsche Fernsehmoderatorin
 Anneliese Planken (1912–1994), deutsche Malerin und Kunsterzieherin

Siehe auch:
 Planke